Sooner steht für:
 Sooner, Siedler, der illegal vor dem Oklahoma Land Run das Indianer-Territorium in Oklahoma betrat und sich einen Claim absteckte
 (18876) Sooner, von James M. Roe 1999 entdeckter Hauptgürtelasteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 18501 bis 19000
 Sooner (Video-On-Demand-Dienst)

Siehe auch:
 The Sooner State
 Ein Mädchen namens Sooner
 Oklahoma Sooners